Эльза — женское имя.

Носители 
 Эльза Баклунд-Цельсинг — шведская художница.
 Эльза Бесков — шведская писательница.
 Эльза Вилль — русская балерина немецкого происхождения.
 Эльза Вюртембергская (1876—1936) — герцогиня Вюртембергского дома, в браке принцесса Шаумбург-Липпская.
 Эльза Грундман — русская революционерка латышского происхождения.
 Эльза Кох — жена коменданта Бухенвальда.
 Эльза Кунгаева — чеченка, убитая полковником Будановым.
 Эльза Ланчестер — британская актриса.
 Эльза Ласкер-Шюлер — немецкая поэтесса еврейского происхождения.
 Эльза Леждей — советская актриса.
 Эльза Моранте — итальянская писательница.
 Эльза Радзиня — латышская актриса.
 Эльза Розенберг — латышская поэтесса.
 Эльза Скиапарелли — итальянский модельер.
 Эльза Триоле — французская писательница.
 Эльза Ури — немецкая писательница.
 Эльза фон Фрейтаг-Лерингховен — немецкая художница.
 Эльза Эйнштейн (1876—1936) — кузина и вторая жена Альберта Эйнштейна.

См. также 
 Безобразная Эльза — телеспектакль.
 Океан Эльзы — украинская рок-группа.
 Умная Эльза — сказка братьев Гримм.
 (182) Эльза — астероид.
 Эльза — главная героиня анимационного фильма студии Disney «Холодное сердце».
 Элси

Немецкие женские имена